В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Detroit 1974, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1974, Біллі Джин Кінг здобула титул, у фіналі перемігши Розмарі Казалс 6-1, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Біллі Джин Кінг (Переможниця)
  Розмарі Казалс (фінал)
  Вірджинія Вейд (півфінал)
  Франсуаза Дюрр (півфінал)

 Кеті Кюйкендалл (1-ше коло)
 Бетті Стеве (1-ше коло)
 Лора Дюпон (2-ге коло)
 Лорі Флемінг (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1974